Brissac steht für:

 Brissac, eine französische Gemeinde im Département Hérault
 Brissac-Quincé, eine französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Schloss Brissac, Schloss in Brissac-Quincé
 Herzogtum Brissac, ein 1611 errichtetes, französisches Herzogtum mit dem Hauptort Brissac-Quincé
 Cossé-Brissac, ein französisches Adelsgeschlecht, das die Herzöge von Brissac stellte

Brissac ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac (1698–1780) Marschall von Frankreich
 Virginia Brissac (1883–1979), US-amerikanische Schauspielerin